Ву́лиця Геро́їв Дніпра́ — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Героїв Дніпра — вулиця в смт Власівка Кіровоградської області.
 Вулиця Героїв Дніпра — вулиця в смт Градизьк.
 Вулиця Героїв Дніпра — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Героїв Дніпра — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Героїв Дніпра — вулиця в місті Канів.
 Вулиця Героїв Дніпра — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Героїв Дніпра — вулиця в смт Любеч.
Вулиця Героїв Дніпра — вулиця в місті Переяслав.
 Вулиця Героїв Дніпра — вулиця в місті Ржищів.
 Вулиця Героїв Дніпра — вулиця в місті Славутич.
 Вулиця Героїв Дніпра — вулиця в місті Черкаси.

Див. також 
 Проспект Героїв Дніпра — проспект в місті Горішні Плавні.

Вулиці